Bremicker ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Bremicker, deutscher Unternehmer und Manager
 Erika Bremicker (* um 1932), deutsche Tischtennisspielerin, siehe Erika Weskott 
 Ernst-August Bremicker (* 1958), deutscher Unternehmer, Manager und christlicher Autor

Siehe auch:
 August Bremicker Söhne KG, deutsches Unternehmen
 Bremicker Verkehrstechnik, deutsches Unternehmen
 Bremiker
 Bremecker